Pařez může být:

pařez – rostlinný zbytek po skácení stromu
Pařez – dřívější název pro vrch Kloč v Českém středohoří
Pařez (Lužické hory) – vrch v Lužických horách
Pařez (hrad) – zbytky skalního hradu v Prachovských skalách
Rybník Pařez – přírodní rezervace u obce Kaliště v okrese Pelhřimov 
Pařez (rybník) – rybník v okrese Praha-východ
 Pařez (příjmení) – české příjmení
pařez – přezdívka budovy Dopravního podniku hl. m. Prahy v ulici Na Bojišti
pařez – přezdívka motocyklu Jawa 50/550

Související články 
Pařízek
Pařezina
Pařezský rybník
Pařezská Lhota

Reference